«Я объявляю вам войну» — советский остросюжетный художественный фильм 1990 года режиссёра Ярополка Лапшина.

Сюжет 
Перестроечные времена. Демобилизовавшись из армии, отслужив на Кубе, в Афганистане и в других горячих точках, офицер Владимир Ерохин, подполковник в отставке, вернулся в родной Красногорск, чтобы заняться мирным трудом. Однако ситуация в новые времена в родных местах заставила его вновь обратиться к своему богатому военному опыту.

Город погряз в коррупции. Банда некоего Фомы обложила своей данью почти все городские службы, а также кооператоров. Милиция, где служит бывший одноклассник Ерохина Воротников, ничего с Фомой и его людьми сделать не могла, не имея возможности поймать их на месте преступления. В первый же день Ерохин был избит подручными Фомы, заявившимися за ежемесячной мздой в кафе «Василёк», которое содержала подруга Владимира Тамара.

Однако не таков был Ерохин, чтобы испугаться бандитов. Выследив одного из них, он отобрал у подонка наган. Тогда Фома лично встретился с непокорным офицером и предложил ему убраться из города. Но Фома сам получил от Владимира точно такое же предложение. Так Ерохин объявил бандитам войну, в результате которой те проиграли.

В ролях 
 Николай Ерёменко-мл. — Владимир Петрович Ерохин (Ероха), возлюбленный Ани, офицер в отставке, афганец, директор гостиницы «Красногорская»
 Анжелика Неволина — Аня, возлюбленная Ерохина, дежурная по этажу в гостинице
 Елена Тонунц — Тамара, подруга и одноклассница Ерохина, хозяйка кооперативного кафе «Василёк» (в титрах Е. Тонунц-Кокалевская)
 Геннадий Сайфулин — Фома, главный мафиози
 Олег Корчиков — Воротников (Воротник), одноклассник Ерохина, майор милиции
 Наталья Потапова — Вера Георгиевна Семёнова (Мышкина), одноклассница Ерохина, и. о. директора гостиницы «Красногорская» 
 Николай Сектименко — Михаил Шмагин (Шмага), друг и одноклассник Ерохина, автомеханик, бывший сержант
 Дмитрий Наливайчук — Николай, друг и одноклассник Ерохина
 Вера Варчук — Нина, жена Шмагина
 Алексей Шемес — бандит Никита
 Любовь Теплова — Лена, дежурная по этажу в гостинице
 Евгений Орлов — бандит
 Игорь Битюцкий — бандит
 Олег Бирючев — бандит
 Владимир Чермянинов — Марк Килерман, председатель совета кооперативов
 Алексей Шамбер — Васильев, одноклассник Ерохина, заместитель председателя городского исполкома 
 Александр Ольков — Панченко О. С., секретарь горисполкома
 Николай Бадьев — сторож в гостинице
 Татьяна Скипочка — эпизод
 И. Шеремет — эпизод
 Олег Комаров — бандит Петька (нет в титрах)
 Андрей Дымшаков — таксист (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Валентин Черных
 Режиссёр: Ярополк Лапшин
 Оператор: Рудольф Мещерягин
 Композитор: Вадим Биберган

Ссылки 
 Места съёмок фильма 
 Я объявляю вам войну  на Портале культурного наследия России

Фильмы СССР 1990 года
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы Ярополка Лапшина
Фильмы-боевики СССР
Фильмы на русском языке